Смара́гд — многозначный термин. 

Смарагд —  ( — смарагд (не изумруд, а зелёный минерал, вроде берилла, малахита или яшмы)) — мужское личное имя. Производная фамилия — .

Известные носители 
 Смарагд Римский (+ ок. 309) христианский мученик, пострадавший вместе с Ларгием и Апронианом при императоре Максенции, память в Православной церкви — .
 Смарагд Севастийский ( † 320 год) — один из Севастийских мучеников, память в Православной церкви — .
 Смарагд (конец VI — начало VII вв.) — экзарх Равенны.
 Смарагд Сен-Мишельский (Smaragde de Saint-Mihiel, ум. 826) — церковный писатель эпохи Каролингов, монах-бенедиктинец из аббатства Сен-Мишель во Франции.
 Смарагд (Крыжановский) (1796—1863) — епископ Православной Российской Церкви.
 Смарагд (Троицкий) (ум. 1886) — епископ Ковенский, викарий Литовской епархии.

Другое 
 Смарагд —  греч. σμάραγδος смáрагдос, изумруд (возможно что с отличительными признаками конкретной местности?)
 Смарагд — сорт туи западной.

Ссылки 
 

Страницы значений:Тёзки